Грунь — река на Украине в Сумской и Полтавской областях. Правый приток Псёла (бассейн Днепра).

Длина 85 км. Площадь водосборного бассейна 1090 км². Наклон 1,0 м/км. Долина трапециевидная, шириной до 3 км. Пойма шириной до 400 м. Русло извилистое, шириной до 10 м, глубиной 1,2 м, на отдельных участках расчистка.

Есть пруды. Используется для водоснабжения, орошения. Некоторые пруды искусственно зарыблены.

Литература

Примечания 

Притоки Псёла
Реки Полтавской области
Реки Сумской области